Та́врика:
 Таврика — древнее название Крымского полуострова.
 Таврика — упразднённый в 2011 году посёлок в Стародубском районе Брянской области.
 «Таврика» — украинский коммерческий банк (существовал в 1991—2012).

См. также 
 Таврида (значения)